Маунт Олив има више значења:
 Маунт Олив (округ Куса, Алабама), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Алабама
 Маунт Олив (округ Џеферсон, Алабама), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Алабама
 Маунт Олив (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Маунт Олив (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Маунт Олив (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина